Команче ():
 Команчский язык
 Команче — город в штате Техас (США)

См. также 
 Команч
 Команчи